Die Brüder ist der Titel folgender Werke:

 Die Brüder (Paoli), Novelle von Betty Paoli (1847)
 Die Brüder (von Saar), Rahmenerzählung von Ferdinand von Saar (1900)
 Die Brüder (Neumann), Roman von Alfred Neumann (1924)
 Die Brüder; Titel eines Stückes von Publius Terentius Afer, im Original Adelphoe (160 v. Chr.)
 Die Brüder (1947), britisches Filmdrama (The Brothers)
 Die Brüder (1958), deutsches Filmdrama von Egon Monk nach Guy de Maupassant
 Die Brüder (1970), finnisches Filmdrama (Kesyttomät)
 Die Brüder (1976), deutsches Melodram
 Die Brüder (1985), Roman von Dieter Lattmann
 Tatort: Die Brüder, deutscher Fernsehfilm (1988)

Siehe auch:
 Die beiden Brüder
 Die zwei Brüder